Daniel Gordon peut désigner :
 Daniel Gordon (1972?-), documentariste britannique ;
 Daniel Gordon (1980-), artiste américain ;
 Daniel Gordon (1985-), footballeur international jamaïcain.